Фрэ́нсис Ко́мбер Макфе́рсон (; 14 мая 1901 — 5 марта 1953), более известный как Фрэнк Макферсон — английский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Родился в Барроу-ин-Фернесс. В сезоне 1920/21 перешёл в клуб «Барроу». По итогам сезона клуб выиграл Комбинацию Ланкашира. В следующем сезоне клуб начал выступать в Третьем северном дивизионе Футбольной лиги.

В мае 1922 года перешёл в «Манчестер Юнайтед», стоимость трансфера составила 500 фунтов. В сезоне 1922/23 выступал за резервный состав клуба, при этом продолжая играть за «Барроу» в Третьем дивизионе. Дебютировал в основном составе «Юнайтед» 25 августа 1923 года в матче Второго дивизиона против «Бристоль Сити». В сезоне 1923/24 начал регулярно выступать в основном составе на позиции левого крайнего нападающего, однако впоследствии стал центрфорвардом. В сезоне 1925/26 помог своему клубу выйти в Первый дивизион. Всего за «Манчестер Юнайтед» сыграл 175 матчей, в которых забил 52 гола.

В сентябре 1928 года перешёл в «Уотфорд» за 850 фунтов.

Умер 5 марта 1953 года.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений за «Манчестер Юнайтед» 
 Профиль игрока на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Барроу»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Манчестер Сентрал»
Игроки ФК «Партик Тисл»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Честерфилд»